Tortosa bezeichnet:

 Tortosa, katalanische Bischofsstadt am Ebro in Spanien
 Bistum Tortosa, mit Sitz in der Namen gebenden Stadt
 alter Name von Tartus, Stadt an der Mittelmeer-Küste in Syrien

Folgende Personen tragen den Familiennamen Tortosa:
 Roberto D. Tortosa (* 1946), argentinischer Ingenieur und Botaniker
 Silvia Tortosa (* 1947), spanische Schauspielerin